Сокулук:
 Сокулук — село в Киргизии.
 Сокулук — река в Чуйской области Киргизии.
 «Сокулук» — название футбольного клуба «Биримдик» из Сокулука в 2008 году.